Кроазиј може да се односи на:

 Кроазиј (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Кроазиј (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Кроазиј (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Кроазиј (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Кроазиј сир Бријанс, насељено место у Француској, у департману Горња Вијена